A Eredivisie de 1971–72 foi a 16ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Feijenoord entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1971-72 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1971–72
1971 no futebol
1972 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1971
Desporto nos Países Baixos em 1972